Sariel steht für:

 Sariel (Engel), im  Ersten Buch Henoch genannter Erzengel

Sariel ist der Familienname folgender Personen:

 Alon Sariel (* 1986), israelischer Musiker